Division One (1927/1928) – był to 38. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 13 sierpnia 1927, a zakończył się 28 kwietnia 1928. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniło Rangers, dla którego był to 16. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Jimmy McGrory, który strzelił 47 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

1927 w piłce nożnej
1927 w Wielkiej Brytanii
1928 w piłce nożnej
1928 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji